Latijnse naam voor schoolmeester (beroep) of scholaster, met name aan een middeleeuwse kapittel- of kathedraalschool
 Iemand die zich bezighoudt met de scholastiek
 Scholasticus (exarch), exarch van Ravenna (713-726)